Allied Tactical Air Force steht für:

 Second Allied Tactical Air Force (Kurz-Bezeichnung Lw/Bw: 2. ATAF), Militärformation der NATO zur Luftunterstützung der NORTHAG
 Fourth Allied Tactical Air Force (kurz: 4. ATAF), Militärformation NATO zur Luftunterstützung der CENTAG

Siehe auch:
 Command Component Air Ramstein (früher Allied Air Forces Central Europe), Hauptquartier der NATO-Luftstreitkräfte in Europa